Грицевец () может означать:

Фамилия 
 Грицевец, Сергей Иванович (1909—1939) — советский лётчик-ас истребительной авиации 1930-х годов, майор (1938). Дважды Герой Советского Союза.

Другое 
 Грицевец — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии.
 Грицевец — железнодорожная станция, расположенная в Барановичском районе Брестской области Белоруссии.